Blinddruck steht für:
 Gaufrage, Prägedruck, Blinddruck, ein Verfahren
 Blindprägung im Buchdruck
 Reliefdruck ohne Farbe (Gaufrage) in der Kunst